Simon Kimbangu (1887-1951), personnalité religieuse congolaise, en 1921 de l'Église kimbanguiste
Université Simon Kimbangu à Kinshasa
Kimbangu est un quartier de Kalamu (Kinshasa)

Simon Kimbangu, un nom kikongo qui veut dire < celui qui révèle les mystères ou les secrets des choses cachées >
La vie de cet homme est aujourd'hui devenu objet des recherches